Shu-Reich steht für:

 Früheres Shu-Reich, Herrschaft in China (903/907–925)
 Späteres Shu-Reich, Herrschaft in China (934–965)